Албания принимала участие в летних Олимпийских играх в Афинах 2004 года в пятый раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали. Страну представляли 5 мужчин и 2 женщины, принимавшие участие в соревнованиях по вольной борьбе, лёгкой атлетике, плаванию и тяжёлой атлетике.

Борьба 

Спортсменов — 1

Вольный стиль
Мужчины

Лёгкая атлетика 

Спортсменов — 2

Мужчины

 Женщины

Плавание 

Спортсменов — 2

Мужчины

Женщины

Тяжёлая атлетика 

Спортсменов — 2

Мужчины

Спорт в Албании в 2004 году
Страны на летних Олимпийских играх 2004 года